Я́сли:

 Ясли — кормушка для скота, наклонно прикреплённая к низу ящика.
 Ясли — посёлок, Сараевский район, Рязанская область.
 Детские ясли — воспитательное учреждение для самых маленьких детей.
 Ясли (звёздное скопление) — в астрономии, одно из названий рассеянного звёздного скопления М44.
 Ясли Христовы — ясли, в которые, по преданию, был положен младенец Иисус после его рождения. Также вифлеемскими яслями называют рождественские вертепы.